CILIP ist die Abkürzung für:

 Bürgerrechte & Polizei/CILIP, eine deutsche Fachzeitschrift im CILIP-Verlag
 Chartered Institute of Library and Information Professionals, ein britischer Berufsverband für Bibliothekare, Informationsexperten und Wissensmanager

Abkürzung